Zampa steht für: 
 Zampa (Hérold), eine Oper von Louis Hérold
 Zampa der Tagdieb oder die Braut von Gyps (1832), ein Werk von Johann Nestroy

Zampa ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Zampa (1905–2000), US-amerikanischer Brückenbauarbeiter
 Andreas Žampa (* 1993), slowakischer Skirennläufer
 Luigi Zampa (1905–1991), italienischer Filmregisseur
 Sandra Zampa (* 1956), italienische Politikerin (PD)